Bannmühle steht generisch für:
 Bannmühle, eine zwangsweise zu nutzende Mühle im 12. bis 19. Jahrhundert, siehe Mühlenzwang
 Bannmühle (Bad König), ehemalige Wassermühle in Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad König

Bannmühle ist ein Orts- und Gebäudename
 Bannmühle (Herzogenrath), Wassermühle in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Bannmühle (Lichtenwald) oder Bahnmühle, Wohnplatz im Gemeindeteil Hegenlohe von Lichtenwald im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bannmühle (Odernheim), historische Großmühle in Odernheim am Glan, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bahnmühle